Siderisch (,  ‚Gestirn‘; , ‚Stahl‘; daraus Hergestelltes) steht für:

 den Bezug auf die Fixsterne in der Astronomie
 Siderische Periode, die Zeit, die ein Himmelskörper für eine wahre Umdrehung oder Umkreisung benötigt, im Gegensatz zur synodischen Periode
 Siderisches Jahr (Sternjahr), die wahre Dauer eines Umlaufs der Erde um die Sonne
 Siderischer Monat, die Dauer eines Umlaufs des Monds um die Erde (27,322 Tage)
 Siderischer Tag, die Zeit der wiederkehrenden Kulmination eines fiktiven, unendlich weit entfernten Fixsterns (ohne Eigenbewegung)

Astrologie:
 Siderischer Tierkreis, er orientiert sich am den Ekliptiksternbildern wie dem Widder

Okkultismus:
 etwas aus nichtirdischen Kräften resultierendes, siehe Paracelsus
 siderischer Körper, eine von Paracelsus verwendete Bezeichnung, siehe Astralleib und Ätherleib
 Siderisches Pendel, ein Instrument verschiedener esoterischer Lehren

Siehe auch:
 Siderit (Eisenspat), der Name des Minerals ist von sideros abgeleitet
 Synodische Periode